Zagora je ime več naselij:
 Zagora, Kanal (Slovenija)
 Zagora, Bosna in Hercegovina
 Zagora, Hrvaška (Hrvaško Zagorje)
 Zagora, Cetinje (Črna gora)
 Zagora, Kotor (Črna gora)
 Zagora, Nikšić (Črna gora)
 Stara Zagora (Bolgarija)
 Nova Zagora (Bolgarija)
 in hrvaške pokrajine Zagora v zaledju Dalmacije, tudi Dalmatinska Zagora